Schermer (droogmakerij), de droogmakerij (polder) in de Nederlandse provincie Noord-Holland;
 Schermer (gemeente), de voormalige gemeente waarin deze droogmakerij is gelegen;
 Iemand die de sport schermen beoefent;
 Schermer (geslacht), een Nederlands patriciërsgeslacht.